Vanguardia Popular puede referirse a:
 Vanguardia Popular, partido de izquierda de Costa Rica;
 Vanguardia Popular, partido de izquierda de Venezuela;
 Vanguardia Popular Socialista, antiguo partido socialista de Chile; o
 Vanguardia Popular Revolucionaria, antigua organización de extrema izquierda de Brasil.